Kyrillos kan syfta på:
Den kristne missionären tillika helgonet Kyrillos, död 869.
Kyrillos av Jerusalem, patriark av Jerusalem samt helgon, död 386.
Kyrillos av Alexandria, patriark av Alexandria, teolog och helgon, död 444.
Kyrillos Lukaris (1572-1638), grekisk teolog.
Kirill av Moskva (f. 1946), Rysk-ortodoxa kyrkans patriark sedan 2009